Прави́тельство Дюфо́ра () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Жюлем Дюфором:

 правительство Дюфора (1) — с 19 февраля 1871 по 18 мая 1873 года;
 правительство Дюфора (2) — с 18 мая по 24 мая 1873 года;
 правительство Дюфора (3) — с 23 февраля по 9 марта 1876;
 правительство Дюфора (4) — с 9 марта по 2 декабря 1876;
 правительство Дюфора (5) — с 13 декабря 1877 по 30 января 1879.

Правительство Франции